Плангенуа́ль, Планґенуаль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 85 км на північний захід від Ренна, 15 км на схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2019 року Плангенуаль, Ламбаль i Мор'є було об'єднано в новий муніципалітет Ламбаль-Армор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 887 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2101,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Плангенуаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор